Углово́й — пассажирская железнодорожная станция Ижевского отделения Горьковской железной дороги в селе Угловая Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Открыта в 1945 году.

Станция осуществляет продажу пассажирских билетов.

Примечания 

Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Якшур-Бодьинский район
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии